Суперкубок Кувейту з футболу 2012  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 вересня 2012 року між чемпіоном Кувейту і володарем кубка Еміра Кувейту клубом Аль-Кадісія та володарем кубка наслідного принца Кувейту клубом Аль-Арабі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2012
Кувейт
Вересень 2012
2012 у Кувейті